Stegasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stegasjön (Dagsås socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (23,3 ha)
Stegasjön (Sibbarps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (8,34 ha)
Stegasjön (Våxtorps socken, Halland), sjö i Laholms kommun,

Se även
Stegesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn